Русоци́це () — село в Польше в сельской гмине Чернихув Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 2 км от административного центра гмины села Чернихув и в 22 км от административного центра воеводства города Краков.

Село состоит из нескольких частей, которые имеют собственные названия: Бур, Дул, Гура, Лётерыйка, Подскале, Подсверке, Выспа и Заленг.

История 
Первое упоминание о селе встречается в сочинениях польского хрониста Яна Длугоша. Предполагается, что первыми жителями села были французские военнослужащие, взятые в плен во время войны Польши с Тевтонским орденом (1409—1411 гг.). В 1581 году в Русоцице было 8 домохозяйств. В XIX веке около села на берегу Вислы был фольварк, принадлежащий шляхетскому роду Потоцких из Кшешовиц. В 1885 году в селе была основана первая начальная школа, в которой обучалось около 100 детей.

До 1935 году Русоцице было административным центром одноимённой гмины, которая в этом году была упразднена и передана в состав гмины Чернихув.

4 августа 1942 года немецкие войска провели в селе акцию пацификации, во время которой было арестовано 14 человек, после чего они были отправлены в концентрационный лагерь Плашув в Кракове.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 1170 человек.

Данные переписи 2013 года:

Литература 
 M. Kornecki, 1993: Sztuka sakralna. Natura i kultura w krajobrazie Jury. Wydawnictwo Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета